Vetrino – comune della regione di Varna (Bulgaria)
 Vetrino portaoggetti – lastra di vetro su cui collocare il campione da osservare
 Vetrino coprioggetti – lastra di vetro per mantenere il campione da osservare sul vetrino portaogetti